K30 ou K.30 peut faire référence à :
 Dyspepsie, d'après la classification internationale des maladies ;
  Sonate en fa majeur, K.30, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 30, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.
 K30 Biho, véhicule antiaérien automoteur Sud-coréen.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres